

События

Римская империя 

 Консулы имп. Флавий Аркадий (III раз); имп. Гонорий (II раз) и Вирий Никомах Флавиан.
 Сентябрь — Поход Феодосия на запад. Битва на берегу Фригида около Аквилеи. Гото-сарматская армия Феодосия, в которой находился Аларих и которой командовал вандал Стилихон, разбила франков Арбогаста. Евгений схвачен и казнён. Империя объединена под властью Феодосия.
 Состоялся поместный Константинопольский церковный собор
 Император Феодосий I Великий запретил Олимпийские игры

Египет 
24 августа — сделана последняя известная древнеегипетская иероглифическая надпись (Надпись Исмет-Ахома) на острове Филы.

Азия 

 Яо Син разбил тангутов окончательно. Конец Великой Цинь.
 Ещё 15 тыс. хуннов пришли в Южный Китай.
 Муюн Чуй занял Западную Янь.
 Восстание жужаней против Тоба-Вэй.
 Китай, государство Западная Янь разгромлено Поздней Янь.

Скончались 

 6 сентября — Флавий Евгений, император-узурпатор Западной Римской империи.
 Децим Магн Авсоний

См. также